Kliesch ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kliesch (1896–1959), deutscher Theologe und Politiker (DNVP, CSVD), MdL Preußen
 Lothar Kliesch (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Mario Kliesch (* 1963), deutscher Ruderer
 Sabine Kliesch (* 1964), deutsche Wissenschaftlerin, Fachärztin und Hochschullehrerin für Urologie
 Vincent Kliesch (* 1974), deutscher Schriftsteller und Komiker

Siehe auch:
 Cliche